Лудза — топоним:
 Лудза — город;
 Лудза — река;
 Лудза — железнодорожная станция;
 Лудза — бухта.